Секве́стр (от  — ставлю вне, отделяю):

 Секвестр (юриспруденция):
 Запрет или ограничение, устанавливаемые органами государственной власти на использование или распоряжение каким-либо имуществом.
 Передача делимого имущества третьему лицу (управляющему или хранителю) в целях последующей передачи выигравшему судебный процесс лицу; различают секвестр:
 добровольный — по волеизъявлению сторон процесса
 принудительный — по решению суда.
 Секвестр (медицина) — омертвевший участок ткани, отделяющийся от здоровой. Секвестры удаляются самостоятельно либо извлекаются при оперативном вмешательстве (секвестротомия).
 Секвестр (экономика) — сокращение расходов при исполнении отдельных статей или всего государственного бюджета по причине просчётов при составлении бюджета, возникновении форс-мажорных обстоятельств и др.